Batres peut faire référence à : 
 Carlos Batres (né en 1968), arbitre guatémaltèque de football.
 Yolani Batres (née en 1967), femme politique hondurienne.

 Batres, une commune de la Communauté de Madrid, en Espagne.